Leopoldo Roberto Markovsky - Léo (ur. 29 sierpnia 1983 r. w São Paulo) – brazylijski piłkarz posiadający polskie korzenie, napastnik, były zawodnik Górnika Zabrze.

Karierę zaczynał w SE Palmeiras – drużynie z rodzinnego miasta. W 2002 roku przeniósł się do japońskiego Yokohama F. Marinos, by po roku gry wrócić do swojego macierzystego klubu. W roku 2004 reprezentuje on barwy Londrina EC. Kolejne dwa sezony, czyli 2005/2006 i 2006/2007, rozgrywa ponownie dla SE Palmeiras. Wiosną zgłasza się po niego CA Juventus. Do transferu dochodzi, jednak po półrocznej grze zmienia on drużynę na CRB Maceió, a w 2008 roku pracodawcą piłkarza zostaje CA Bragantino.

W czerwcu 2008 roku, Brazylijczyk przyjeżdża na testy do Górnika Zabrze. Już parę dni później rozgrywa w nim swoje debiutanckie spotkanie. 22 czerwca w towarzyskim spotkaniu z Concordią Knurów, Léo zmienia w 46. minucie meczu Przemysława Pitrego, a w 71. i 84. minucie pokonuje bramkarza gospodarzy, Pawła Zarzyckiego.

Podczas letnich przygotowań Léo Markovsky rozegrał jeszcze trzy spotkania pod wodzą trenera Ryszarda Wieczorka, w których dwukrotnie ustalił wynik meczu zdobywając bramkę. Najpierw w meczu z Amkar Perm (2:0), potem z Kmitą Zabierzów (1:0). Skuteczność, jaką prezentował popularny Léo, wywarła pozytywne wrażenie na władzach zabrzańskiego klubu, więc bez najmniejszych wahań podpisano z nim dwuletni kontrakt (3 lipca 2008) z opcją dalszego przedłużenia, lecz rozwiązano go po pół roku ze względu na fatalną postawę Górnika oraz samego piłkarza. Duże znaczenie miała też zmiana trenera Górnika Zabrze na Henryka Kasperczaka który nie widział dla Léo miejsca w 1. składzie.

Linki zewnętrzne 
 

Brazylijscy piłkarze polskiego pochodzenia
Piłkarze SE Palmeiras
Piłkarze Yokohama F. Marinos
Piłkarze Clube de Regatas Brasil
Piłkarze Red Bull Bragantino
Piłkarze Londriny EC
Piłkarze CA Juventus
Piłkarze Daegu FC
Piłkarze Górnika Zabrze
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w São Paulo